Guy Mouyal est un réalisateur français.

Biographie

Filmographie

Cinéma 
 1990 : Le Silence d'ailleurs

Télévision 
 1998 : [[Saison 3 des Vacances de l'amour|Saison 3 des Vacances de l'amour (épisode 18 : Le Casse]])
 2007 : Biguine Biguine (série Archipels'')

Notes et références

Liens externes 
 

Réalisateur français
Réalisateur de télévision